Collett — обозначение имени биолога-систематика, используемое при цитировании названий описанных им организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Коллетт, Генри () — британский ботаник.
 Коллетт, Роберт () — норвежский зоолог.

См. также 
 Коллетт
 Колетт (значения)